Nee kan betekenen:
 Een negatief antwoord dat gebruikt wordt als polariteit;
 Nee (single van Perfume);
 NEE, een Antwerpse politieke verkiezingslijst;
 Nee-politiek, een politieke houding;
 Née, vrouwelijke vorm van het Franse woord né, dat geboren betekent.

Personen 
 Watchman Nee, een Chinees charismatische prediker;
 Hennie van Nee, een Nederlands voetballer.